Felix Ehrlich ist der Name folgender Personen:

* Felix Ehrlich (Maler) (1866–1931), deutscher Maler
 Felix Ehrlich (Biochemiker) (1877–1942), deutscher Biochemiker